Jugoslovensko Ratno Vazduhoplovstvo, dal 1959 Ratno Vazduhoplovstvo i Protiv Vazdušna Odbrana Vojske Jugoslavije (Aeronautica militare e difesa aerea della Jugoslavia) è stato il nome dell'aviazione militare della Jugoslavia dopo la seconda guerra mondiale e fino al 2003.

 Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana – aeronautica militare della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia dal 1945 al 1992
 Ratno Vazduhoplovstvo i PVO Vojske Jugoslavije – aeronautica militare della Repubblica Federale di Jugoslavia dal 1992 al 2003. Nel 2003 quando lo stato cambiò il proprio nome in Serbia e Montenegro l'aviazione ha assunto la nuova denominazione Ratno Vazduhoplovstvo i Protiv Vazdušna Odbrana Vojske Srbije i Crne Gore (Aeronautica militare e difesa aerea della Serbia e Montenegro) fino al 2006 quando in seguito al Referendum sull'indipendenza del Montenegro la confederazione tra Serbia e Montenegro è stata sciolta e l'eredità raccolta dalla nuova aviazione serba.